Владимир Владиленович Бондаренко () — российский футбольный тренер.

Карьера 
В молодости Владимир Бондаренко работал судьёй на матчах первенства страны. Затем он перешёл на тренерскую работу. Некоторое время Бондаренко входил в тренерский штаб . В российское время специалист возглавлял «Краснознаменск», который выступал во втором дивизионе. Несколько лет тренер работал в УОР «Мастер-Сатурн». С 2005 по 2006 был помощником главного тренера в клубе «Торпедо-РГ» (Москва).

С 2007 по 2009 Владимир Бондаренко работал в Узбекистане. Там он был директором футбольной академии ташкентского «Пахтакора». В 2008 году он работал главным тренером клуба высшей лиги «Андижан». С конца 2008 по 2009 работал тренером-консультантом в «Машъале».

В 2014 году специалист возглавлял любительскую команду «Заря» (Краснознаменск), с которой он выиграл серебряные медали чемпионата Московской области по футболу. С 2015 по 2016 год Бондаренко занимал пост главного тренера «Коломны», однако фактически руководство командой осуществлял не имеющий тренерской лицензии директор клуба Александр Куранов.

Память 
В Краснознаменске проводится ежегодный Кубок памяти Владимира Бондаренко.

Примечания 

Футбольные судьи СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Краснознаменск»
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры ФК «Коломна»